Cavala tem acepções na zoologia e na geografia.

Geografia
 Cavala (Καβάλα; transl.: Kavála) — cidade da Macedônia, na Grécia.

Zoologia
É a designação comum a diversos peixes teleósteos perciformes da família dos escombrídeos, maioritariamente dos gêneros Scomber e Scomberomorus, em especial a espécie Scomber scombrus. Geralmente são peixes pelágicos e migratórios, que possuem corpo alongado, pouco comprimido, cabeça afilada e focinho pontudo.

Entre outros, são designados por cavala as seguintes espécies de peixes:
Acanthocybium solandri (Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1832)
Auxis rochei (Risso, 1810)
Auxis thazard (Lacépède, 1800)
Decapterus macarellus (Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1833)
Decapterus punctatus (Cuvier, 1829)
Lactarius lactarius (Bloch & Schneider)
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
Rastrelliger faughni Matsui, 1967
Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)
Ruvettus pretiosus Cocco, 1829
Scomber australasicus Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1832
Scomber colias Gmelin, 1789
Scomber japonicus Houttuyn, 1782
Scomber scombrus Linnaeus, 1758
Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978
Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829)
Scomberomorus regalis (Bloch, 1793)
Scomberomorus sierra Jordan & Starks in Jordan, 1895
Trachurus picturatus (Bowdich, 1825) 

Desambiguação